Ранчо Кампо Давид има више значења:

 Ранчо Кампо Давид (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Кампо Давид (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику